Ада́н — 1) (, ) французская и испанская фамилия; 2) () еврейская фамилия.

Известные носители:

 Адан, Авраам (1926—2012) — израильский военачальник, алуф.
 Адан, Адольф (1803—1856) — французский композитор и педагог.
 Адан, Антонио (род. 1987) — испанский футболист.
 Адан, Антуан (1899—1980) — французский историк литературы, профессор.
 Адан, Ахмед Мохамед (1930—2013) — сомалийский и сомалилендский политик и дипломат.
 Адан, Жак (1663—1735) — французский литератор и переводчик.
 Адан, Жан Луи (1758—1848) — французский пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Адан, Мартин (1908—1985) — перуанский поэт и прозаик.
 Адан, Поль (1862—1920) — французский писатель.
 Адан, Эмиль (1830—1882) — бельгийский картограф.